Bellomo ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Bellomo (1754–1833) Theaterdirektor